Agricultura
 Bacora és com també es coneix la figaflor.
 Animals
 Bacora és un peix de la família dels escòmbrids.
 Música
Bacora és un grup de música punk rock.